Front Ojczyźniany (Austria) (Vaterländische Front) – austriacka partia Engelberta Dollfußa i Kurta Schusnigga, uważanych przez niektórych badaczy za twórców tzw. austrofaszyzmu.
 Front Ojczyźniany (Bułgaria) (Отчествен фронт) – koalicja lewicowych partii politycznych utworzona w Bułgarii podczas II wojny światowej.
 Sudeckoniemiecki Front Ojczyźniany (Sudetendeutsche Heimatsfront) – ruch polityczny w Czechosłowacji. 
 Wietnamski Front Ojczyźniany (Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam) – ruch polityczny w Wietnamie.
 Front Ojczyźniany (Korea Północna)